Carnahan ist der Familienname folgender Personen:

 A. S. J. Carnahan (1897–1968), US-amerikanischer Politiker
 H. L. Carnahan (1879–1941), US-amerikanischer Politiker
 Jean Carnahan (* 1933), US-amerikanische Politikerin und Schriftstellerin
 Joe Carnahan (* 1969), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Matthew Michael Carnahan, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Mel Carnahan (1934–2000), US-amerikanischer Politiker
 Robin Carnahan (* 1961), US-amerikanische Politikerin
 Russ Carnahan (* 1958), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Carnahan House, in Boyce, Louisiana, ID-Nr. 95000373
 Carnahan Store, in Cloutierville, Louisiana, ID-Nr. 95001243
außerdem:

 Carnahan (Oregon)